IRTF pode significar:

Internet Research Task Force
NASA Infrared Telescope Facility

Desambiguação